Starokostjantyniw (; , ) ist eine Stadt in der Ukraine. Die Stadt liegt etwa 41 Kilometer nordöstlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj am Fluss Slutsch.

Der Ort wurde 1561 durch Konstanty Wasyl Ostrogski gegründet (andere Quellen nennen das Jahr 1525 und Konstantin Iwanowitsch Ostroschski als Gründer) und lag zunächst in Polen in der Woiwodschaft Kiew. 1795 kam der Ort durch die dritte Teilung Polens zu Russland und wurde zur Stadt (im Gouvernement Wolhynien) erhoben. Bis ins 19. Jahrhundert trug er den Namen Konstantynów. Später wurde die Erweiterung Staro- (= „alt“) hinzugefügt.

Bereits im 16ten Jahrhundert siedelten sich Juden im Ort an. 1939 war nahezu ein Drittel der Bevölkerung jüdisch. Nach den deutschen Überfall auf die Sowjetunion wurden zwischen August 1941 und November 1942 die jüdischen Einwohner ermordet. Die aus dem frühen 17ten Jahrhundert stammende Synagoge wurde zerstört. 

Am 15. Dezember 1999 wurde die Stadt unter Oblastverwaltung gestellt, seit Juli 2020 ist sie Teil des Rajons Chmelnyzkyj.

Westlich der Stadt verläuft die Bahnstrecke Kelmenzi–Kalinkawitschy, davon abzweigend verläuft die Bahnstrecke Starokostjantyniw–Kalyniwka nach Osten.

Persönlichkeiten 

 Anatolij Bondartschuk (* 1940), sowjetisch-ukrainischer Hammerwerfer und Olympiasieger
 Abraham Goldfaden (1840–1908), Begründer des jiddischen Theaters
 David Koigen (1879–1933), Kulturphilosoph und Soziologe
 Mark Krasnoselski (1920–1997), sowjetischer Mathematiker
 Iossif Liberberg (1897–1937), erster Gouverneur der Jüdischen Autonomen Oblast
 Chana Orloff (1888–1968), Bildhauerin
 Joseph Rubinstein (1847–1884), Pianist und Anhänger Richard Wagners
 Wera Fjodorowna Schmidt (1889–1937), Psychoanalytikerin
 Weronika Schostak (* 1995), Theater- und Filmschauspielerin

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Gegründet 1561
Ort am Slutsch